Regierung Buhl steht für folgende Regierungen Dänemarks:
 Regierung Buhl I (1942)
 Regierung Buhl II (1945)